
Die 22.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1971 in Apeldoorn, Niederlande, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1971
Radsportveranstaltung 1971
Radsportwettbewerb in Apeldoorn